Буэнфиль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Буэнфиль, Рауль (род. 1966) — мексиканский актёр театра и кино.
 Буэнфиль, Эрика (род. 1964) — мексиканская актриса кино.